Denumirea de Buinovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Buinovo, un sat în comuna Borino, regiunea Smolean;
 Buinovo, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște.